Moulin Rouge může být:

 Moulin Rouge – světoznámý francouzský kabaret, který se nachází ve čtvrti Pigalle, na Boulevard de Clichy, poblíž Montmartru, v Paříži

v kultuře
 Moulin Rouge (film, 1928), režie Ewald André Dupont
 Moulin Rouge (film, 1934), režie Sidney Lanfield
 Moulin Rouge (film, 1939), režie André Hugon
 Moulin Rouge (film, 1941), hudební film
 Moulin Rouge (film, 1944), režie Yves Mirande
 Moulin Rouge (film, 1952), britský film z roku 1952, režisér John Huston
 Moulin Rouge! – australsko-americký filmový muzikál z roku 2001, režisér Baz Luhrmann